San Savino (Magione) - dorp in de gemeente Magione, provincie Umbrië, Italië.
 Monte San Savino - gemeente in de Italiaanse provincie Arezzo
 San Savino (Cremona) - dorp in de gemeente Cremona, provincie Cremona, Italië.

 Pietro del Monte San Savino - grootmeester van de Maltezer Orde

Zie ook
 Sansovino (doorverwijspagina)